Farren bezeichnet:
 ein geschlechtsreifes männliches Hausrind, siehe Hausrind
 eine veraltete Bezeichnung für die Farnpflanze, siehe Farne

Farren ist der Familienname folgender Personen:
 Eamon Farren (* 1985), australischer Schauspieler
 Elizabeth Farren (1759–1829), irische Schauspielerin
 Mark Farren (1982–2016), irischer Fußballspieler
 Mick Farren (1943–2013), britischer Journalist, Autor und Sänger
 Ronald Farren-Price (* 1930), australischer Pianist